Караколь () — село в Уилском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Сарыбийского сельского округа. Код КАТО — 155247102.

Население 
В 1999 году население села составляло 219 человек (97 мужчин и 122 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 187 человек (83 мужчины и 104 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Уилского района